Mania kan syfta på:

 Mania (mytologi) – dödens gudinna i etruskisk mytologi
 Mania (satrap) (före 440–399 f.Kr.), en persisk undersatrap